Vaccarino – frazione del comune italiano di Piazzola sul Brenta in Veneto
 Giorgio Vaccarino – storico, antifascista e partigiano italiano
 Giuseppe Vaccarino – linguista e filosofo italiano

Pagine correlate

 Vaccarini